

Cinema 
 L'incidente (Accident) – film del 1967 di Joseph Losey
 Accident (Yi Ngoi) – film del 2009 diretto da Pou-Soi Cheang

Geografia 
 Accident – città della Contea di Garrett, Maryland (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
 Scontro fatale (Accident) – romanzo di Danielle Steel del 1994

Musica 
 Accident – album di John Greaves del 1982

Altri progetti